Untersteppach ist der Ortsname von

 Untersteppach (Altfraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Altfraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Untersteppach (Edling), Ortsteil der Gemeinde Edling, Landkreis Rosenheim, Bayern